Pionierschanze bezeichnet:
 eine Skisprungschanze in Johanngeorgenstadt, siehe Erzgebirgsschanze
 eine Skisprungschanze in Lauscha, siehe Marktiegelschanze
 eine ehemalige Skisprungschanze in Oberhof, siehe Schanzenanlage_am_Wadeberg#Schülerschanzen
 eine ehemalige Skisprungschanze in Bad_Brambach, siehe Bad_Brambach#Sport_und_Freizeit